Az 1995-ös Australian Open női versenyét a francia Mary Pierce nyerte a spanyol Arantxa Sanchez-Vicario előtt.

Kiemeltek 

  Arantxa Sanchez-Vicario (Döntős)
  Conchita Martinez (Elődöntős)
  Jana Novotna (Negyedik kör)
  Mary Pierce (Bajnok)
  Gabriela Sabatini (Első kör)
  Lindsay Davenport (Negyeddöntős)
  Date Kimiko (Harmadik kör)
  Natalia Zvereva (Negyeddöntős)

  Magdalena Maleeva (Első kör)
  Anke Huber (Negyedik kör)
  Mary Joe Fernández (Negyedik kör)
  Brenda Schultz (Negyedik kör)
  Sabine Hack (Első kör)
  Amy Frazier (Harmadik kör)
  Lori McNeil (Harmadik kör)
  Julie Halard (Első kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Külső hivatkozások 
 Eredmények az ITFtennis.com honlapon 

N1